Stix ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Désirée Dorfmeister-Stix (* 1970), österreichische Politikerin (LIF)
 Alfred Stix (1882–1957), österreichischer Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Christine Stix-Hackl (1957–2018), österreichische Juristin und Diplomatin
 Gerulf Stix (* 1935), österreichischer Politiker und Wirtschaftsberater
 Gottfried W. Stix (1911–2010), österreichischer Schriftsteller
 Jakob Stix (* 1974), deutscher Mathematiker
 Karl Stix (1939–2003), österreichischer Politiker, Landeshauptmann des Burgenlandes
 Philipp Stix (* 1978), österreichischer Schauspieler
 Robert Stix (1903–1974), österreichischer Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Thomas H. Stix (1924–2001), US-amerikanischer Physiker
 Volker Stix (* 1974), deutscher Basketballtrainer

Stix ist der Künstlername von:
 Dergin Tokmak (* 1973), deutscher Tänzer und Akrobat

STIX als Abkürzung bezeichnet:
 Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays ein Instrument auf der Raumsonde Solar Orbiter
 den STability IndeX auf einer Fahrtenyacht
 das Scientific and Technical Information Exchange Font Project
 Structured Threat Information eXpression ein Datenformat zur Beschreibung von Cyber threat intelligence

Siehe auch:
 Styx (Begriffsklärung)
 Sticks

Abkürzung